Drie films:
Sky High (1922), een stomme film uit 1922
Sky High (2003), een Japanse film uit 2003
Sky High (2005), een Amerikaanse film uit 2005
Sky High (manga), een mangaserie.
Sky High (televisieserie), een Japanse televisieserie gebaseerd op deze manga
Sky High (lied), een lied van de band Jigsaw